Желтогрудый тиранн-плоскоклюв () — вид воробьиных птиц из семейства тиранновых. Подвидов не выделяют. Обитают в Боливии, Колумбии, Эквадоре, Перу и Венесуэле. Ареал вытянут с севера на юг вдоль Анд. Живут в субтропических и тропических влажных горных лесах.

МСОП присвоил данному виду охранный статус LC. Тем не менее, его считают редким в пределах ареала.

Период насиживания кладки продолжается 24 дня.

Примечания

Ссылки 
Bates, J. and E. de Juana (2020). Fulvous-breasted Flatbill (Rhynchocyclus fulvipectus), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.fubfla1.01

Тиранны-плоскоклювы
Животные, описанные в 1860 году
Птицы Южной Америки